2015 FST GRUPA BROKERSKA TORUN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND – jedenasta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 3 października 2015 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Pawła Przedpełskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 2 października.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Jepsen Jensen, Kildemand, Harris, Janowski
 Holder, Pawlicki, Woffinden, Jonasson
 Doyle, Pedersen, Jonsson, Kasprzak
 Hancock, Iversen, Žagar, Batchelor
 Janowski, Jonasson, Žagar, Kasprzak
 Jonsson, Kildemand, Iversen, Holder
 Doyle, Woffinden, Hancock, Harris
 Pedersen, Jepsen Jensen, Batchelor, Pawlicki
 Holder, Doyle, Janowski, Batchelor
 Pedersen, Kildemand, Hancock, Jonasson
 Iversen, Pawlicki, Harris, Kasprzak (d)
 Woffinden, Jonsson, Žagar, Jepsen Jensen
 Janowski, Pedersen, Woffinden, Iversen
 Žagar, Doyle, Kildemand, Pawlicki
 Jonsson, Jonasson, Harris, Batchelor
 Hancock, Holder, Kasprzak, Jepsen Jensen
 Pawlicki, Jonsson, Janowski, Hancock
 Kildemand, Batchelor, Woffinden, Kasprzak
 Pedersen, Holder, Žagar, Harris
 Doyle, Iversen, Jonasson, Jepsen Jensen
 Półfinały:
 Doyle, Janowski, Holder, Hancock
 Pedersen, Iversen, Kildemand, Jonsson
 Finał:
 Pedersen, Doyle, Janowski, Iversen

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, III
2015, III
2015 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu